Иван Илиев Капчев е български революционер от Македония.

Биография 
Капчев е роден в 1849 година в Охрид. Произхожда от българския род Капчеви. Брат му Георги Капчев е участник в отредите на Джузепе Гарибалди, а синът му Георги Капчев е виден македонски емигрантски деец.

В 1859 година Иван Капчев е ученик на Кузман Шапкарев в родния му Охрид. Димитър Миладинов настоява той да бъде изпратен да продължи образованието си в Русия. Охридският гръцки владика обаче кара настойниците му Георги Капчев и Христо Капчев да заявят, че момчето е изпратено в Русия без тяхно съгласие и след дипломатически скандал и размяна на ноти между двете правителства Капчев е върнат в Охрид от новия руски консул в Битоля Михаил Хитрово. Скандалът с Капчев е поводът за арестуването и затварянето на Димитър Миладинов в Цариград.

Капчев завършва семинария в Смоленск. На 11 май 1877 година се записва във II рота на I дружина на Българското опълчение по време на Руско-турската война и за проявена храброст е произведен в унтерофицер на 1 юли 1877 година. Уволнява се от Опълчението на 1 юли 1878 година.

По-късно Капчев е сред водачите на Кресненско-Разложкото въстание и е член на въстанническия щаб.

След това Капчев живее в Свободна България – Русе, Самоков и София. Работи като надзирател на Софийския болничен склад, а по-късно като контрольор в Тютюневата фаблика в Самоков и като кантонер в Русенския окръжен технически отдел.

Умира на 14 октомври 1907 година в София.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Капчеви
Починали в София
Български опълченци от Македония
Български имигранти от Македония в Русе